FV102 Striker – brytyjski rakietowy niszczyciel czołgów
 Striker-12 – południowoafrykańska strzelba
 Striker 40 – amerykański granatnik automatyczny
  – nazwa trzech okrętów brytyjskiej Royal Navy
 Striker − tytuł włosko-amerykańskiego filmu z 1987 r.

Zobacz też 
 Stryker